Loweswater (Cumbria), een plaats in het Lake District
 Loweswater (meer), een meer vlak bij de plaats Loweswater